Онтеньенте (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Альбайда.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Comparsa Saudites d’Ontinyent 
  

Муниципалитеты Валенсии